Prenez garde à la peinture – film del 1898 diretto da Georges Méliès
 Prenez garde à la peinture – film del 1906 diretto da Charles-Lucien Lépine
 Prenez garde à la peinture – film del 1933 diretto da Henri Chomette